Академия Кармен () — французская частная академия художеств в Париже в районе Notre-Dame-des-Champs, существовавшая с 1898 по 1901 годы, основанная американским художником Джеймсом Уистлером и бывшей натурщицей Кармен Росси.

История 

Идея основания академии принадлежала Кармен Росси (), урождённая Каира (). Вероятно, она была родом из Неаполя; в Париже Кармен работала натурщицей вначале у американского художника Джеймса Уистлера, а затем в Академии Жюлиана. Она приходилась кузиной сёстрам Каира, одна из которых, совместно с мужем Чезаре Витти, открыла в 1894 году так называемую художественную Академию Витти. Вероятно, завидуя её успеху, Кармен решила открыть собственную подобную академию.

Уистлер поддержал её идею, и академия открылась в октябре 1898 года. Кармен предложила назвать новую школу Академией Уистлера, но художник предпочёл название «Кармен». Необходимые для академии помещения были найдены напротив ателье Каролюс-Дюрана. Об открытии новой художественной школы объявили в ряде лондонских газет, а также в американской New York Herald. Это событие стало темой для обсуждений в Париже.

Кармен Росси осуществляла общее руководство академией, однако преподаванием не занималась. Занятия вели сам Уистлер и скульптор Фридерик Макмоннис. При открытии в академии работали отдельные мужские и женские классы, каждый по двадцать учеников. Спустя месяц в школе обучалось уже шестьдесят студентов. Не всем студентам нравились строгие правила академии, исходящие от Уистлера; количество учеников уменьшилось до сорока, которые приняли правила и методы обучения Уистлера.

Весной 1900 года школа переехала в другое помещение на Монпарнасе. Кармен предложила оставить только классы для женщин; Уистлер согласился. В 1901 году Кармен передала руководство академией Инез Аддамс (), сама же открыла винную лавку.

Ухудшающееся здоровье Уистлера не позволило ему продолжать преподавать и 6 апреля 1901 года академия, согласно распоряжению Уистлера, окончательно прекратила существование.

Преподаватели 
 Макмоннис, Фридерик Уильям
 Муха, Альфонс
 Уистлер, Джеймс Эббот Мак-Нейл

Известные выпускники 
 Барни, Элис Пайк
 Джон, Гвен
 Мэтьюс, Люсия
 Остроумова-Лебедева, Анна Петровна
 Паркер, Лоутон Сайлас
 Фриске, Фридрих Карл

См. также 
 Академия Сюиса

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Академии художеств Франции
Академия Кармен
Художественные учебные заведения Парижа, прекратившие своё существование
Учебные заведения, основанные в 1898 году
Исчезли в 1901 году